Direktionsbezirk bezeichnet den Verwaltungsbereich:

 der ehemaligen Reichsbahndirektionen in Deutschland und Österreich
 der drei ehemaligen Landesdirektionen im Freistaat Sachsen (Deutschland) vom 1. August 2008 bis zum 29. Februar 2012, vgl. Regierungsbezirke